Актюбински може да се отнася за селищата:

 Актюбински – селище от градски тип в Азнакаевски район, Татарстан
 Актюбински – селище от градски тип в Светлински район, Оренбургска област

Вижте също 
 Актюбински окръг
 Актюбински район
 Актюбински фронт